Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Pierce, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Meredith McGrath.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Leipzig
Tennis en Allemagne en 1994
Tennis en septembre 1994
Tennis en octobre 1994